Hennessey steht für:

 Hennessey (Oklahoma), Ortschaft im Kingfisher County
 Hennessey Performance, US-amerikanischer Autotuner
 Mount Hennessey, Berg im Viktorialand, Antarktika

Hennessey ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Hennessey (1913–2008), US-amerikanische Ordensgeistliche
 Gwen Hennessey (* 1932), US-amerikanische Ordensgeistliche
 John David Hennessey (1847–1935), britischer Autor
 John J. Hennessey (1921–2001), US-amerikanischer General
 Mike Hennessey (1928–2017), britischer Musikjournalist und Jazzpianist
 Nick Hennessey, britischer Storyteller, Folksänger und Singer-Songwriter
 Reilly Hennessey (* 1995), US-amerikanisch-italienischer American-Football-Spieler
 Robert Francis Hennessey (* 1952), römisch-katholischer Weihbischof in Boston
 Terry Hennessey (* 1942), walisischer Fußballspieler
 Tom Hennessey (1942–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wayne Hennessey (* 1987), walisischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Hennessy (Begriffsklärung)
 Hennesy